Final (competições esportivas) - última fase de uma competição esportiva em sistema eliminatório
 Final (filme) - de 2001
 Final (xadrez) - quando poucas peças permanecem no tabuleiro

Desambiguação